Die Abkürzung IUM steht für:
 Integrierte Unternehmensmodellierung
 International University of Management in Windhoek, Namibia
 International University of Monaco, Stadtbezirk Fontvieille, Fürstentum Monaco
 Islamische Universität Medina

IUM